При́став (горный, рудничный, заводской или механический) — непосредственный распорядитель в горно-заводском деле. Приставы возглавляли заводы и рудники и подчинялись непосредственно управляющему горной конторы.

В предписании Екатерины II о мерах по развитию казенной горнозаводской промышленности от 30 января 1781 года руководству горных округов указывалось на необходимость осуществления надзора за деятельностью заводов и рудников, создание института горных приставов, находившихся в ведении казенных палат. Тогда же, в 1781 году, последовала реорганизация местного горнозаводского управления: вместо канцелярии в округах была создана Горная экспедиция при казенных палатах.

До образования Корпуса горных инженеров (КГИ), пристав — унтер-офицер без специального горнотехнического образования в чине шихтмейстера 13 класса, с введением института КГИ — пристав в офицерском звании — подпоручик (поручик).

В подчинении у горных и заводских приставов находились горные нижние чины.

Ссылки 
  В. В. Ведерников. Реформы 1834 и 1883 г. в Алтайском горном округе
   Государственный архив Кемеровской области. САЛАИРСКАЯ ГОРНАЯ КОНТОРА ([1785]-1893)
  Из «Положения о заводских людях Алтайских горных заводов» 1836 г.

История горного дела
Профессии